Ермолаево — название населённых пунктов в России:

 Ермолаево — село в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Ермолаево — деревня в Берёзовском районе Красноярского края.
 Ермолаево — деревня в Шушенском районе Красноярского края.
 Ермолаево — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Ермолаево — село в Киясовском районе Удмуртии.